Caratesi – abitanti di Carate Brianza
Caratesi – abitanti di Carate Urio